Бен-сюр-Уст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1393 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3485,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бен-сюр-Уст на сайті французького Національного інституту географії
 Бен-сюр-Уст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бен-сюр-Уст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен